

События 
 Занятие русскими войсками острова Готланд.
 Посещение Петром I Парижа.
 Вместо Севильи единственным испанским портом, где разрешена торговля с американскими колониями, становится Кадис.
 Испанцы захватили остров Сардинию.
 Царевич Алексей Петрович бежал в Вену.
 Патент о барщине в Чехии, уточнял содержание патента 1680 года.
 13 января — Янтарная комната прислана в дар государю Петру I прусским королём.
 1 февраля — созван сейм Речи Посполитой для выдвижения условий королю Августу II. Сейм получил известность благодаря тому, что продлился всего один день. Он вошёл в историю как «немой» потому, что король принял выдвигаемые ему требования (вывод саксонских войск, расширение полномочия Сейма и Сената, ограничение личной власти короля, ограничение численности наёмной польской армии) практически без единого слова. К такому решению его склонил российский царь Пётр I. В итоге шляхта укрепила представительские органы власти в стране, а по абсолютизму был нанесён ощутимый удар. «Немой сейм» явился непосредственным результатом деятельности Тарногродской конфедерации 1715—1717 годов, которая представляла собой магнатско-шляхетский союз, защищавший свои сословные и национальные интересы.
 15 февраля — В Петербурге впервые напечатано «Юности честное зерцало» — первая на Руси детская «воспитующая» книга, ставшая отражением государственной политики Петра в деле образования юного поколения дворянства.
 6 марта — Екатерина I Алексеевна объявлена царицей.
 Апрель — Волнения в Исфахане. Восстание городской бедноты. Хан вынужден временно покинуть столицу.
 16 мая Вольтер был посажен на год в Бастилию.
 24 июня — Четыре масонские ложи в Лондоне провели учредительные собрания, чтобы образовать Первую Великую Ложу Лондона и Вестминстера. Эту дату многие исторические исследования упоминают в качестве времени основания движения спекулятивного масонства.
 6 августа — Пётр I собстенноручно заложил первый камень в основании новой церкви во имя Исаакия Далматского (это вторая Исаакиевская церковь в Санкт-Петербурге — первая к этому времени обветшала). Вторая Исаакиевская церковь строилась по проекту видного зодчего петровской эпохи Г.-И. Маттарнови, находившегося на службе в Санкт-Петербурге. Церковь строили на берегу реки Нева, там, где теперь стоит памятник Петру I — Медный всадник.
 15 августа — Русское царство, Пруссия и Франция заключили между собой т. н. Амстердамский договор о мире. Франция обещала посредничество между Россией и Швецией и обязалась отказаться от союза со Швецией.
 16 августа — австрийская армия Евгения Савойского разбила турецкие войска при Белграде.
 18 сентября — австрийская армия заняла Белград.
 22 ноября — Указ об образовании самостоятельной Астраханской губернии.
 Крупнейший по своим масштабам набег крымских и кубанских татар на Нижнее Поволжье, в результате которого были разграблены Царицын, Саратов и другие города.
 Были открыты знаменитые источники Кавказа.
 Хивинский хан убедил Бековича-Черкасского разделить свои силы на несколько частей. Русские отряды подверглись нападению и были вырезаны.
 Договор пешвы Баладжи с Моголами. Делийское правительство признавало за маратхами, кроме чаута, право на добавочный 10%-й сбор в Декане.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1717 году
 7 сентября - Агуй, китайский военачальник и государственный деятель во времена династии Цин.
 25 ноября — Александр Петрович Сумароков, русский поэт и драматург.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1717 году
 16 декабря — Мария Ангелов, блаженная римско-католической церкви, монахиня Ордена Босых Кармелиток, основательница монастырей в Италии.

См. также

Примечания